Южная Суматра () — провинция в Индонезии, на острове Суматра.

Население — 8 467 432 чел. (на 2020 год). Административный центр — город Палембанг.

Административное деление 
Провинция Южная Суматра делится на 11 округов и 4 городских муниципалитетов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт